Georges Fournier peut désigner :
 Georges Fournier (1595-1652), un prêtre jésuite français, géographe, hydrographe et mathématicien ;
 Georges Fournier (1855-1931), un peintre, céramiste et photographe français ;
 Georges Fournier (1881-1954), un astronome français.